Натуральне число 586
 586 рік до нашої ери
 586 рік нашої ери